Le championnat du monde de squash féminin 1995 se déroule à Hong Kong du 23 au 26 juin 1995. Michelle Martin gagne son troisième titre consécutif en battant Sarah Fitz-Gerald en finale. Le troisième jeu perdu en quart de finale face à Sue Wright est le premier qu'elle perd depuis la finale 1992 perdue face à Susan Devoy.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 1995

Liens externes 

1995
Squash féminin
Squash féminin 1995
Squash féminin 1995
Monde féminin 1995
Monde féminin
Sport au Royaume-Uni en 1995
Sport en juin 1995